John Surtees : pilote de course, champion du monde en moto et en Formule 1
Robert Surtees : directeur de la photographie
Bruce Surtees : directeur de la photographie (fils de Robert Surtees)
Surtees Racing Organisation : une ancienne écurie de Formule 1, fondée par John Surtees
Henry Surtees : pilote de course, fils de John Surtees

Homonymie de patronyme